Krška vas (gmina Brežice)
 Krška vas (gmina Ivančna Gorica)